Wybór Zofii – powieść Williama Styrona
 Wybór Zofii – amerykański film w reżyserii Alana Pakuli, ekranizacja powieści